Plectrothrix är ett släkte av svampar. Plectrothrix ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectrothrix